Journal de 20 heures har flere betydninger:

 Journal de 20 heures (France 2) – et fransk tv-nyhedsprogram udsendt på France 2
 Journal de 20 heures (TF1) – et fransk tv-nyhedsprogram udsendt på TF1